Брико́ль ( — «лямка носильщика», от ):
 Метательная машина для настильного метания тяжёлых стрел.
 Ошибочное современное обозначение тенсионного спрингалда.

Примечания